Corin pode ser:
Príncipe Corin, personagem da série de livros As Crônicas de Nárnia  
Corin Nemec, ator norte-americano. 
Corin Redgrave, ator inglês.
Corin Tucker, vocalista e guitarrista da banda Sleater-Kinney.

Desambiguação